De TT van Assen 1997 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1997. De race werd verreden van 26 tot 28 juni 1997 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland. De race werd traditioneel op de laatste zaterdag van juni verreden.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

Externe link
Uitslagen op de officiële website van het wereldkampioenschap wegrace

1997
Wereldkampioenschap wegrace 1997